Castillo de la Torre Mocha puede hacer referencia a:

 Castillo de la Torre Mocha (Naharros del Río), construcción militar leonesa en ruinas situada en la localidad de Naharros del Río, término municipal de Pelabravo, provincia de Salamanca
 Torre Mocha (Calatayud), construcción situada en el término municipal de Calatayud, en la provincia de Zaragoza.
 Castillo de Torremocha (Santorcaz), construcción situada en el término municipal de Santorcaz, en la Comunidad de Madrid.